Фаренхајт има више значења:

 Фаренхајт, скала за мерење температуре
 Фаренхајт 9/11, документарни филм
 Фаренхајт 451, роман
 Габријел Фаренхајт, немачки физичар